Иван Андреевич Калинников ( — 1939 или 1942) — русский учёный в области прикладной механики, профессор и ректор Московского технического училища.

Биография 
Родился в мещанской семье в селе Кроптово Ефремовского уезда Тульской губернии.
Окончил Елецкую гимназию (1894) и отделение математических наук физико-математического факультета Московского университета (1898) Затем продолжил обучение в Императорском Московском техническом училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана, бывший МВТУ), где в 1902 году получил диплом инженер-механика и был оставлен для приготовления к профессорскому званию. С 1906 года — доцент.

В 1911 году принимал участие в создании Русского общества испытания материалов, был его секретарём. В годы Первой мировой войны он был главой комитета содействия обороне.

В 1916 году организовал и до 1924 года возглавлял «Институт испытания материалов» при МВТУ. Читал курсы сопротивления материалов, деталей машин и кранов, прикладной механики, металловедения. С 1917 года — профессор МВТУ по кафедре «Механическая технология», затем по кафедре «Прикладная механика».

В 1920—1922 годах был выборным ректором МВТУ; был инициатором организации в 1920 году рабочего факультета, выполнявшего роль подготовительных курсов для рабочих и крестьян. В 1921 году назначен членом президиума Госплана РСФСР. В 1922 году уволен Главпрофобром с поста ректора, что привело к забастовке студентов.

В 1922—1929 годах работал председателем, а затем заместителем председателя промышленной секции Госплана РСФСР (а затем СССР).

В 1924 году уволился от должности профессора МВТУ и организовал кафедру авиационного материаловедения в Военно-воздушной академии, где возглавил лабораторию испытания материалов. Профессор Военно-воздушной академии.

С 1927 года и до роспуска в 1930 году Всесоюзной ассоциации инженеров (ВАИ) был председателем её научно-технического совета и редактором журнала «Вестник инженеров».

В 1930 году арестован по делу Промпартии. Приговорён к расстрелу в 1937 году. Высшая мера наказания была заменена 10 годами заключения Умер он, по разным источникам, в 1939 году или, возможно, в апреле 1942 года в блокадном Ленинграде.

Впоследствии И. А. Калинников был посмертно реабилитирован.

Библиография 
 Материаловедение. —  : Типо-литогр. товарищества И. Н. Кушнерев и К, 1910. — Студенческая издательская комиссия при ИМТУ.
 Материалы к учению о механических свойствах частей растений. Экспериментальное исследование сопротивления растений растяжению / И.. Калинников и В.. Раздорский. —  : Типография Императорского Московского Университета, 1912. — [4], 119 с., 2 л. ил. — (Известия Механического института Московского технического училища. Механическая лаборатория; Вып. 10).  
 Экспериментальное исследование раструбных соединений. Ч. 1. — Москва : тип. «Печ. дело», 1912. — (Известия Механического института Московского технического училища).
 Исследование белых антифрикционных сплавов / А. М. Бочвар, И. А. Калинников. - , 1918. — [2], IV, 147 с., 20 л. ил. — («Временник» Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Московском университете и Московское техническое училище; Прил. (Supplement) № 9).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Калинников Иван Андреевич
 Список выпускников и преподавателей ИМТУ, МММИ, МВТУ, МГТУ

Выпускники Елецкой гимназии
Преподаватели МГТУ
Ректоры и директора МГТУ
Преподаватели Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского
Работники Госплана СССР
Репрессированные по делу «Промпартии»
Посмертно реабилитированные в СССР
Приговорённые к смертной казни в СССР